Il singolare  del Bauer Watertechnology Cup 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Denis Gremelmayr era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Alexander Peya.

Daniel Brands ha battuto in finale match 6–4, 6–4 Dustin Brown.

Teste di serie

  Stefan Koubek (primo turno)
  Daniel Brands (campione)
  Blaž Kavčič (secondo turno)
  Sébastien de Chaunac (semifinali)

 Lukáš Rosol (quarti di finale)
 Dominik Hrbatý (primo turno)
 Dominik Meffert (primo turno)
 Denis Gremelmayr (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Bauer Watertechnology Cup 2009